Vigarano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Vigarano Mainarda, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara, 
 Vigarano Pieve, frazione, Vigarano Mainarda, Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara, 

Robotskapade Italienförgreningar